Sanitätsgruppe steht für:
 Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst
 eine Teileinheit bestimmter Sanitätszüge, siehe Sanitätsdienst (Katastrophenschutz)#Sanitätszug
 eine Teileinheit von Einsatzeinheiten/-zügen, siehe Einsatzeinheit (Deutschland)